Aregawi ist der Familienname der folgenden Personen:

 Abeba Aregawi (* 1990), äthiopische Leichtathletin
 Berihu Aregawi (* 2001), äthiopischer Leichtathlet